Virdee ist der Familienname folgender Personen:
 Jasbir Virdee (* 1950), tansanischer Hockeyspieler
 Tejinder Virdee (* 1952), britischer experimenteller Teilchenphysiker